ФИБА Европа — зона ФИБА, которая состоит из 50 национальных баскетбольных федераций.

Мужские национальные команды

Евробаскет

Дивизион малых стран

Команды не участвующие

Команды прекратившие участие

Турниры

Между сборными 
 Евробаскет
 Дивизион Б
 Дивизион C
 Женский Евробаскет

 Чемпионат Европы по баскетболу (юноши до 20 лет) континентальный чемпионат для юношей до 20 лет
 Чемпионат Европы по баскетболу (юноши до 18 лет) континентальный чемпионат для юношей до 18 лет
 Чемпионат Европы по баскетболу (юноши до 16 лет) континентальный чемпионат для юношей до 16 лет
 Чемпионат Европы по баскетболу (девушки до 20 лет) континентальный чемпионат для девушек до 20 лет
 Чемпионат Европы по баскетболу (девушки до 18 лет) континентальный чемпионат для девушек до 18 лет
 Чемпионат Европы по баскетболу (девушки до 16 лет) континентальный чемпионат для девушек до 16 лет

Между клубами 
 Евролига
 Женщины
 Еврокубок
 Женщины
 Лига чемпионов ФИБА
 Мужчины
 Кубок ФИБА Европы
 Мужчины
 Суперкубок Европы ФИБА
 Женщины

Упраздненные соревнования
 Кубок Корача
 Кубок Ронкетти
 Кубок Сапорты
 Супролига ФИБА
 Еврокубок вызова
 Кубок вызова ФИБА

См. также 
 Баскетболист года в Европе
 Игрок года ФИБА Европа

Ссылки 
 Официальный сайт ФИБА Европа
 www.eurobasket.com

Европа